Ду́глас Си́лва ди Андра́ди (; род. 22 июня 1985, Кастаньял) — бразильский боец смешанного стиля, представитель полулёгкой и легчайшей весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2010 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Jungle Fight, Amazon Fight, Super Pitbull Fight и др.

Биография 
Дуглас Силва ди Андради родился 22 июня 1985 года в муниципалитете Кастаньял штата Пара, Бразилия. Практиковал бразильское джиу-джитсу и бокс.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в мае 2007 года, выиграв у своего соперника техническим нокаутом во втором раунде. Дрался преимущественно в местном небольшом промоушене Super Pitbull Fight, также отметился выступлениями в таких организациях как Amazon Fight и Jungle Fight — из всех поединков неизменно выходил победителем, хотя уровень его оппозиции в это время был не очень высоким.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке 22 победы без единого поражения, Силва ди Андради привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в 2014 году подписал с ней долгосрочный контракт. В дебютном поединке в октагоне UFC на коротком уведомлении заменил травмировавшегося соотечественника Тиагу Тавариса в поединке с россиянином Зубайрой Тухуговым — противостояние между ними продлилось все три раунда, в итоге судьи единогласным решением отдали победу Тухугову.

На июль 2014 года также планировался бой против Роба Фонта, но на сей раз бразильский боец сам вынужден был сняться с турнира из-за травмы и был заменён Джорджем Рупом. Таким образом, следующий раз он оказался в клетке UFC только в феврале 2015 года, когда выиграл единогласным судейским решением у Коди Гибсона.

Впоследствии сделал три операции и долго восстанавливался от травм, сделав перерыв в карьере на 21 месяц. Его возвращение состоялось в ноябре 2016 года — техническим нокаутом в третьем раунде он выиграл у мексиканца Энрике Брионеса.

В июне 2017 года всё же вышел в клетку против Роба Фонта, но проиграл сдачей, попавшись во втором раунде в «гильотину».

В феврале 2018 года отметился победой над эквадорцем Марлоном Верой.

Статистика в профессиональном ММА 

| Поражение
|align=center|28-5 (1)
|Саид Нурмагомедов
|Единогласное решение 
|UFC on ESPN: Дус Анжус vs. Физиев
|9 июля 2022
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|28-4 (1)
|Сергей Морозов
|Сдача (Удушение сзади)
|UFC 271
|
|align=center|2
|align=center|3:24
|Хьюстон, Техас, США
|
|-
|Победа
|align=center|27-4 (1)
|Гаэтано Пиррелло
|KO (Удар)
|UFC Fight Night: Błachowicz vs. Jacaré
|
|align=center|1
|align=center|2:04
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center|26-4 (1)
|Лерон Мёрфи
|Единогласное решение
|UFC on ESPN: Chiesa vs. Magny
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|26-3 (1)
|Ренан Баран
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Błachowicz vs. Jacaré
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|25-3 (1)
|Пётр Ян
|TKO (остановлен секундантом)
|UFC 232
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Инглвуд, США
|
|-
|Победа
|align=center|25-2 (1)
|Марлон Вера
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Machida vs. Anders
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Белен, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|24-2 (1)
|Роб Фонт
|Сдача (гильотина)
|UFC 213
|
|align=center|2
|align=center|4:36
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|24-1 (1)
|Энрике Брионес
|TKO (удары)
|The Ultimate Fighter Latin America 3 Finale
|
|align=center|3
|align=center|2:33
|Мехико, Мексика
|
|-
|Победа
|align=center|23-1 (1)
|Коди Гибсон
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Bigfoot vs. Mir
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Порту-Алегри, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|22-1 (1)
|Зубайра Тухугов
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Machida vs. Mousasi
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Жарагуа-ду-Сул, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|22-0 (1)
|Тиагу Пасус
|KO (удар рукой)
|Jungle Fight 63
|
|align=center|1
|align=center|0:25
|Белен, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|21-0 (1)
|Фабиану Фернандис
|TKO (удары руками)
|Jungle Fight 60
|
|align=center|1
|align=center|1:40
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|20-0 (1)
|Луис Антониу Лобу Жавинью
|TKO (удары руками)
|Jungle Fight 52
|
|align=center|2
|align=center|2:17
|Белен, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|19-0 (1)
|Аденилсон Кардозу
|TKO (удары руками)
|Advangers Fight
|
|align=center|1
|align=center|3:54
|Кастаньял, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|18-0 (1)
|Фелипи Фроис
|KO (ногой в голову)
|Shooto: Brazil 30
|
|align=center|3
|align=center|3:49
|Белен, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|17-0 (1)
|Эунапиу Эдсон Фрейтас
|KO (ногой в голову)
|Super Pitbull Fight
|
|align=center| 1
|align=center|3:25
|Кастаньял, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|16-0 (1)
|Жовани Фернандис
|TKO (удары руками)
|Amazon Fight 11
|
|align=center|2
|align=center|3:04
|Кастаньял, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|15-0 (1)
|Нелитон Жозе Серран Фуртаду
|Единогласное решение
|Amazon Fight 10
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Белен, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|14-0 (1)
|Жуан Феррейра Жуниор
|Раздельное решение
|Super Pitbull Fight 28
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Кастаньял, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|13-0 (1)
|Клейсон Кардозу
|KO (удары руками)
|Super Pitbull Fight
|
|align=center|3
|align=center|4:58
|Кастаньял, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|12-0 (1)
|Андерсон Макаку
|TKO (удары руками)
|Super Pitbull Fight
|
|align=center|1
|align=center|2:30
|Кастаньял, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|11-0 (1)
|Антониу Маркус
|TKO (удары руками)
|Super Pitbull Fight
|
|align=center|1
|align=center|2:39
|Игарапе-Асу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|10-0 (1)
|Марселу Родригес
|KO (удары коленями)
|Carmen Casca-Grossa Fight
|
|align=center|1
|align=center|0:16
|Ананиндеуа, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|9-0 (1)
|Дазиел Серафим да Силва
|TKO (удары руками)
|Super Pitbull Fight
|
|align=center|3
|align=center|2:17
|Кастаньял, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|8-0 (1)
|Жуан Феррейра Жуниор
|TKO (остановлен врачом)
|Super Pitbull Fight
|
|align=center|1
|align=center|0:27
|Кастаньял, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|7-0 (1)
|Антониу Карлус Фернандис
|TKO (ногой в голову)
|Super Pitbull Fight
|
|align=center|2
|align=center|1:30
|Кастаньял, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|6-0 (1)
|Денис Питбуль
|KO (удары руками)
|Super Pitbull Fight: King of the Ring
|
|align=center|2
|align=center|2:33
|Кастаньял, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0 (1)
|Денис Питбуль
|KO (удары коленями)
|Super Pitbull Fight: King Champions
|
|align=center|1
|align=center|1:49
|Кастаньял, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0 (1)
|Жуниор Тейшейра
|TKO (отказ)
|Super Pitbull Fight 10
|
|align=center|3
|align=center|2:30
|Капанема, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0 (1)
|Майксон Соуза Лима
|Единогласное решение
|Super Pitbull Fight 9
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Кастаньял, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0 (1)
|Жоржи Родригес
|Сдача (удушение сзади)
|Super Pitbull Fight 3
|
|align=center|1
|align=center|4:57
|Кастаньял, Бразилия
|
|-
|
|align=center|1-0 (1)
|Дейвисон Франсиску Рибейру
|NC (удар в пах)
|Super Pitbull Fight
|
|align=center|1
|align=center|2:00
|Кастаньял, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Дейвисон Франсиску Рибейру
|TKO (остановлен секундантом)
|Open Fight de Vale Tudo 2
|
|align=center|2
|align=center|4:19
|Кастаньял, Бразилия
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Бразилии